Perdido (au féminin perdida), adjectif espagnol signifiant « perdu », peut faire référence à :
 Perdido, fleuve arrosant les États d'Alabama et de Floride aux États-Unis ;
 Perdido, zone non incorporée en Alabama ;
 Perdido Beach (Alabama) ;
 , une île entre la Floride et l'Alabama ;
 El Perdido, film américain de Robert Aldrich ;
 Perdido Street Station, roman de China Miéville publié en 2000 ;
 , chanson de Juan Tizol ;
 Perdido street blues, blues composé par Lilian Hardin Armstrong (vers 1926) ;
 Perdido, ville fictive de l’œuvre en six volumes de Michael McDowell publiée en 1983 : Blackwater.

Cinéma 
Perdida (1916), un film muet de Luiz de Barros ;
 (1950), un film de Fernando A. Rivero ;
Perdida (2018), un thriller dramatique argentino-espagnol coécrit et réalisé par Alejandro Montiel.

Homonymie de toponyme